Путла Виља де Гереро има више значења:

 Општина Путла Виља де Гереро (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Путла Виља де Гереро (Путла Виља де Гереро, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику